Die Prachtgrundkärpflinge (Nothobranchius) sind eine Gattung der Familie Nothobranchiidae. Der Name leitet sich aus den griechischen Wörtern nothos = „falsch“ und branchion = „Kiemen“ ab.

Lebensraum 
Die Gattung ist in Ostafrika beheimatet. Die einzelnen Arten haben z. T. ein sehr kleines Verbreitungsgebiet, was auch an der mangelhaften systematischen Erforschung liegen könnte. Sämtliche Arten besiedeln Tümpel und Teiche in der Savanne, die sich in der Regenzeit bilden und fast immer in der Trockenzeit austrocknen. Es handelt sich um Saisonfische, die in der Natur nur eine kurze Lebenserwartung von weniger als einem Jahr haben. Unter Standardbedingungen als Labortier können verschiedene Arten deutlich älter als 12 Monate werden.

Erscheinung 
Prachtgrundkärpflinge haben eine gedrungene Körperform, der Körper ist besonders bei den Männchen hoch und bullig. Die Fische werden nur 4–7 cm groß. Die Gattung umfasst außerordentlich farbenprächtige Arten.

Arten 

Die Gattung Nothobranchius umfasst folgende 95 Arten:

 Untergattung Plesiobranchius , 2018
 Nothobranchius occultus , 2014
 Nothobranchius virgatus , 1984
 Untergattung Cynobranchius , 2018
 Nothobranchius bojiensis  & , 1992
 Nothobranchius fasciatus  & , 1992
 Nothobranchius microlepis (, 1897)
 Untergattung Nothobranchius s.s. , 1868
 N. orthonotus-Komplex
 Nothobranchius furzeri , 1971
 Nothobranchius kadleci , 2010
 Nothobranchius orthonotus (, 1844)
 N. rachovii-Komplex
 Nothobranchius krysanovi ,  & , 2010
 Nothobranchius mkuziensis (, 1934)
 Nothobranchius pienaari ,  & , 2010
 Nothobranchius rachovii , 1926
 Untergattung Paranothobranchius , 1985
 Nothobranchius matanduensis ,  & , 2020
 Nothobranchius ocellatus , 1985
 Untergattung Zononothobranchius , 1969
 Nothobranchius steinforti , 1977
 Nothobranchius robustus , 1935
 N. neumanni-Komplex
 Nothobranchius neumanni (, 1905)
 Nothobranchius sagittae ,  & , 2013
 Nothobranchius seegersi  & , 2011
 Nothobranchius serengetiensis ,  & , 2013
 Nothobranchius usanguensis ,  & , 2013
 N. ugandensis-Komplex
 Nothobranchius albertinensis ,  & , 2020
 Nothobranchius attenboroughi ,  & , 2020
 Nothobranchius derhami  & , 2019
 Nothobranchius hoermanni ,  & , 2020
 Nothobranchius itigiensis ,  & , 2020
 Nothobranchius kardashevi , 2012
 Nothobranchius moameensis ,  & , 2020
 Nothobranchius nubaensis , ,  & , 2009
 Nothobranchius streltsovi , 2016
 Nothobranchius torgashevi , 2015
 Nothobranchius ugandensis , 1994
 Nothobranchius venustus ,  & , 2020
 N. taeniopygus-Komplex
 Nothobranchius angelae ,  & , 2019
 Nothobranchius ivanovae , 2012
 Nothobranchius ottoschmidti ,  & , 2019
 Nothobranchius rungwaensis ,  & , 2019
 Nothobranchius skeltoni ,  & , 2019
 Nothobranchius sonjae ,  & , 2019
 Nothobranchius taeniopygus , 1891
 N. rubroreticulatus-Komplex
 Nothobranchius bellemansi , 2014
 Nothobranchius elucens , 2021
 Nothobranchius rubroreticulatus  & , 1960
 Nothobranchius taiti , 2019
 N. brieni-Komplex
 Nothobranchius boklundi , 2010
 Nothobranchius brieni , 1938
 Nothobranchius capriviensis ,  & , 2015
 Nothobranchius chochamandai , 2014
 Nothobranchius cooperi ,  & , 2017
 Nothobranchius ditte , 2018
 Nothobranchius flagrans , 2014
 Nothobranchius hassoni  & , 2004
 Nothobranchius kafuensis  & , 1989
 Nothobranchius malaissei , 1978
 Nothobranchius milvertzi , 2014
 Nothobranchius oestergaardi  & , 2011
 Nothobranchius polli , 1978
 Nothobranchius rosenstocki  & , 2005
 Nothobranchius sainthousei ,  & , 2016
 Nothobranchius symoensi , 1978
 Unbenannte Untergattung
 Nothobranchius balamaensis , , , , , , 2022
 Nothobranchius kirki , 1969
 Nothobranchius wattersi , ,  & , 2013
 Untergattung Aphyobranchius , 1977
 Nothobranchius fuscotaeniatus , 1997
 Nothobranchius geminus ,  & , 2002
 Nothobranchius janpapi , 1977
 Nothobranchius lourensi , 1977
 Nothobranchius luekei , 1984
 Untergattung Adiniops , 1924
 Nothobranchius willerti , 1992
 N. guentheri-Komplex
 Nothobranchius albimarginatus ,  & , 1998
 Nothobranchius annectens ,  & , 1998
 Nothobranchius cardinalis ,  & , 2008
 Nothobranchius eggersi , 1982
 Nothobranchius flammicomantis ,  & , 1998
 Nothobranchius foerschi  & , 1979
 Nothobranchius guentheri (, 1893)
 Nothobranchius kilomberoensis ,  & , 2002
 Nothobranchius korthausae , 1973
 Nothobranchius niassa , , ,  & , 2012
 Nothobranchius nikiforovi ,  & , 2021
 Nothobranchius palmqvisti (, 1907)
 Nothobranchius rubripinnis , 1986
 Nothobranchius ruudwildekampi , 2009
 N. melanospilus-Komplex
 Nothobranchius elongatus , 1982
 Nothobranchius hengstleri , 2007
 Nothobranchius insularis , 2017
 Nothobranchius interruptus  & , 1979
 Nothobranchius jubbi  & , 1979
 Nothobranchius krammeri  & , 2008
 Nothobranchius kwalensis , 2019
 Nothobranchius lucius ,  & , 2009
 Nothobranchius makondorum ,  & , 2009
 Nothobranchius melanospilus (, 1896)
 Nothobranchius patrizii (, 1927)
 Nothobranchius vosseleri , 1924

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Nothobranchius.de

Zahnkärpflinge